Purav Raja e Divij Sharan erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme. Raja ha fatto coppia con Marcelo Demoliner, mentre Sharan ha giocato con Adil Shamasdin.

Samuel Groth e Chris Guccione hanno sconfitto in finale Nicolás Barrientos e Juan Sebastián Cabal per 7-65, 63-7, [11-9].

Teste di serie

  Vasek Pospisil /  Radek Štěpánek (quarti di finale)
  Santiago González /  Scott Lipsky (primo turno)

  Samuel Groth /  Chris Guccione (campioni)
<li>  Ken Skupski /  Neal Skupski (primo turno)

Wildcard

  Facundo Argüello /  Michael Quintero (primo turno)

  Carlos Salamanca /  Eduardo Struvay (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Claro Open Colombia 2014
ATP World Tour 2014